Tamburo – włoski producent instrumentów perkusyjnych. Założyciel – perkusista Tulio Granatello zbudował pierwszą perkusję w 1984 roku, eksperymentując z konstrukcją poprzecznych sklejek. Dziś perkusje te, znane pod nazwą Original oraz Opera, nadal są ręcznie robione we Włoszech.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona producenta perkusji Tamburo

Producenci instrumentów muzycznych